Мужская эстафета проходила 26 февраля 1994 года.

Победила команда Германии, второй стала команда России, третьей Франции.

Сборная Германии уже после второго этапа выигрывала у ближайших преследователей из сборной Франции более 1,5 минут и затем без проблем довела эстафету до победы. У сборной России неудачно стреляли Валерий Кириенко и Владимир Драчёв, получившие по штрафному кругу на стрельбе стоя, но затем Сергей Тарасов и Сергей Чепиков сумели удачно пройти свои этапы и поднять сборную на второе место.

Ссылки 
The XVII Olympic Winter Games  Official Report - Volume IV. LA84 Foundation, 1994.
Результаты соревнований на сайте IBU
Результаты гонки на сайте OLYMPTEKA.RU